Trampe kan henvise til flere artikler:

 Trampe - Pommersk uradelsslægt
 Trampe (cykelelevator) - cykelelevator i Trondheim
 Trampe - en form for gangart, der larmer meget